

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 3 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Mayi“ beginnt.

Mayi 



Mayib 
 Mayiboro Mico Nchama, Pantaleón (1955–2021), äquatorialguineischer Diplomat

Mayin 
 Mayinger, Brigitte (* 1962), deutsche Internistin und Hochschullehrerin
 Mayinger, Franz (1931–2021), deutscher Thermodynamiker und Hochschullehrer